Jméno Asher pochází od biblické postavy Ašera nebo z anglického slova ash (jasan). Možné významy jsou:

rodné jméno
 Asher Keddie (* 1974), australská herečka
 Asher Peres (1934–2005), izraelský fyzik
 Asher Roth (* 1985), americký rapper
 Neil Asher Silberman (* 1950), americký archeolog

příjmení
 David Asher (* 1966), britský astronom
 Dina Asher-Smithová (* 1995), britská sprinterka
 Jane Asherová (* 1946), britská herečka
 Jay Asher (* 1975), americký spisovatel
 Neal Asher (* 1961), britský spisovatel
 Tony Asher (* 1939), americký písňový textař

zeměpisný název
 Asher (Oklahoma), sídlo v USA  

Anglická příjmení